Барле — словенське прізвище.

Відомі носії 
 Барле Янко — словенський історик і публіцист
 Барле Карел — словенський військовий діяч